Ander Barrenetxea (1992-), un coureur cycliste espagnol ;
 Ander Barrenetxea (2001-), un footballeur espagnol ;
 Iñaki Barrenetxea Giraldez (1973-), un coureur cycliste espagnol ;
 Jon Barrenetxea (2000-), un coureur cycliste espagnol.